

Барциці — село в гміні Старий Сонч Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Барциці — село в гміні Сомянка Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Барциці — село в гміні Риєво Квідзинського повіту Поморського воєводства